De 11e editie van de Amgen Ronde van Californië vond in 2016 plaats van 15 tot en met 22 mei. De start was in San Diego, de finish in Sacramento. De ronde maakte deel uit van de UCI America Tour 2016, in de categorie 2.HC. In 2015 won de Slowaak Peter Sagan. Dit jaar won de Fransman Julian Alaphilippe.

Deelnemende ploegen

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

8e etappe

Eindklassementen

Klassementenverloop

Vrouwen 
De tweede editie van de Amgen Breakaway From Heart Disease Women's Race Empowered by SRAM maakte deel uit van de eerste editie van de UCI Women's World Tour 2016. De tweede etappe was een ploegentijdrit. De wedstrijd werd verreden van 19 tot 22 mei en eindigde gelijk met de mannen met een slotrit in Sacramento. De eindoverwinning ging naar Megan Guarnier.

2016
UCI America Tour 2016
UCI Women's World Tour 2016
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2016